Министерство обороны Ганы отвечает за продвижение национальных оборонных интересов страны.

Национальная безопасность 
Министерство улучшает национальную безопасность путём:
 эффективной разработки, координации, мониторинга и оценки оборонной политики и программ, которые оно разработало.
 поддержания вооружённых сил Ганы в состоянии повышенной готовности национального и международного назначения.
 активного участия в укреплении мира и стабильности в стране и её регионах.

Цели и задачи 
Министерство в своей деятельности руководствуется следующими принципами:
 повышение оборонной политики и управления с целью повышения эффективности национальной обороны;
 улучшение состояния боевой готовности Вооружённых сил Ганы;
 оказание помощи в обеспечении экономического роста страны путём создания мирных условий для торговли и т. д.;
 улучшение логистики и инфраструктуры для подготовки и развёртывания войск.

Ссылки 
 

Министерства Ганы
Гана